Влади́мир Я́ковлевич Коне́цкий (род. 23 июля 1949, д. Концы, Новгородская область) — советский и российский археолог, историк, преподаватель НовГУ, кандидат исторических наук, доцент.

Биография 
Владимир Конецкий родился в 1949 году деревне Концы Маловишерского района Новгородской области. Окончил 8 классов школы, затем, в 1968 году, — Ленинградский целлюлозно-бумажный техникум. После окончания действительной военной службы в 1970 году учился в Петрозаводском университете и на историческом факультете ЛГУ, который окончил с отличием в 1976 году по специальности «Археология».

С 1976 по 1991 год Конецкий работал в Новгородском музее-заповеднике научным сотрудником, с 1984 года возглавлял отдел археологии. Руководил археологическими экспедициями на территории Новгородской области. С 1982 по 1984 год проходил заочную аспирантуру при кафедре археологии ЛГУ и в 1984 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Население центральных районов Новгородской земли в начале II тысячелетия нашей эры».

С 1991 года Конецкий работает в Новгородском педагогическом институте (с 1993 года — Новгородский государственный университет) старшим преподавателем, с 1993 года — доцентом кафедры истории и археологии России. С 1992 года возглавляет областную археологическую экспедицию НГПИ-НовГУ. В настоящее время является доцентом кафедры отечественной истории исторического факультета Гуманитарного института НовГУ и научным руководителем лаборатории археологии при Учебно-научном центре изучения культуры НовГУ.

Исследовательская работа 
В сферу научных интересов Владимира Конецкого входят славяно-русская археология, этнокультурные процессы, аграрная история и археология Северо-Запада России. Конецкий является одним из ведущих специалистов в археологии Новгородской земли.

Проводит археологические исследования в различных районах Новгородской области. С 1997 года под его руководством ведутся раскопки на реке Белой в Любытинском районе, на археологическом памятнике Малышевское городище. В 2006 году экспедиция Конецкого раскопала в районе деревни Малышево укреплённое поселение, датируемое X веком.

Публикации 
Владимир Конецкий — автор более ста научных публикаций (часть из них в соавторстве), в том числе двух научно-популярных монографий, изданных в 1985 и 2002 году.

Избранные научные труды и статьи 
  Е. Н. Носов, В. Я. Конецкий. Загадки новгородской округи. Л.: Лениздат, 1985 (соавт. Е. Н. Носов).
  Центр и периферия Приильменья: особенности социально-политического развития. // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Новгород, 1994. Вып. 8.
  Социальная организация населения Приильменья и формирование коренной территории Новгородской Земли в конце 1 тысячелетия нашей эры. // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Новгород, 1995. Вып. 9.
 Некоторые аспекты источниковедения и интерпретации комплекса памятников в Перыни под Новгородом // Церковная археология. СПб.; Новгород, 1995. Ч. 1.
 Раннеславянская культура Северо-Запада. Опыт построения теоретической модели // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Новгород, 1999. Вып. 13.
  Изучение древнейших пахотных орудий Новгородской земли. // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Новгород, 2000. Вып. 14.
 Новгород и начало русского государства. Великий Новгород, 2002.
 Славянская колонизация Южного причудья на фоне общих этнокультурных процессов Северо-Запада // Псков в российской и европейской истории : (к 1100-летию первого летописного упоминания) / МГУ. М., 2003. Т. 1;
 Этнокультурные процессы второй половины I тыс. н. э. на Северо-Западе: итоги и перспективы изучения // У истоков русской государственности / ИИМК РАН. СПб., 200

Примечания

Ссылки 
 Гей, словене… 

Музейные работники СССР
Медиевисты России
Археологи Великого Новгорода